La Prensa () ist der Name mehrerer spanischsprachiger Zeitungen:

 La Prensa (Buenos Aires), Argentinien
 La Prensa (Curicó), Chile
 La Prensa (San Salvador), El Salvador
 La Prensa (San Pedro Sula), Honduras
 La Prensa (Managua), Nicaragua
 La Prensa (Panama-Stadt), Panama
 La Prensa (Lima), Peru
 La Prensa (Salto), Uruguay